Красная Мыза

 Красная Мыза — название посёлка Оржицы Ломоносовского района Ленинградской области в советское время
 Красная Мыза — деревня в Волосовском районе Ленинградской области
 Красная Мыза — бывший парк XVIII-XIX вв. в Санкт-Петербурге, в районе Школьного переулка.